Golgatha-Kirche ist der Name verschiedener Kirchenbauten, die nach dem Ort Golgatha benannt sind, gemäß der Bibel die Stätte der Kreuzigung Jesu. ()

 Golgatha-Kirche (Berlin), evangelische Kirche in der Borsigstraße in Berlin-Mitte, errichtet 1897–1900 nach Entwürfen von Max Spitta
 Golgatha-Kirche (Heldrungen), Kirche der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Heldrungen, errichtet um 1885
 Golgathakirche (München), 1967 als evangelische Diasporakapelle in München-Ludwigsfeld erbaut, seit 2006 Kirche der georgisch-orthodoxen Gemeinde

 Golgatha-Kirche (Norilsk), heute Ruine und Denkmal bei Norilsk, einer mittelsibirischen Großstadt Russlands

Siehe auch 
 Grabeskirche in Jerusalem

Golgatha